Sugden ist der Familienname folgender Personen:

 Brandon Sugden (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler 
 Derek Sugden (1924–2015), britischer Bauingenieur

 Frank Edward Sugden, 3. Baron Saint Leonards (1890–1972), britischer Adliger
 John Gerald Sugden, 4. Baron Saint Leonards (1950–1985), britischer Adliger
 Mollie Sugden (1922–2009), britische Schauspielerin
 Morris Sugden (1919–1984), englischer Chemiker
 Philip Sugden (1947–2014), englischer Historiker
 Robert Sugden (* 1949), britischer Verhaltensökonom
 Samuel Sugden (1892–1950), britischer Chemiker
 Tim Sugden (* 1964), britischer Automobilrennfahrer
 Yvonne Sugden (* 1939), britische Eiskunstläuferin